Светско првенство у хокеју на леду 2014 — Дивизија III међународни је турнир у хокеју на леду најнижег ранга који се по 13 пут одржао под окриљем Светске хокејашке федерације (ИИХФ).

Такмичење се одржавало у главном граду Луксембурга од 6. до 12. априла 2014. године уз учешће 6 екипа. Победник турнира постала је селекција Бугарске уз максималан учинак од свих пет победа, чиме је обезбедила пласман у виши ранг такмичења за 2015. годину — Дивизију II Група Б. Друго место освојила је селекција Северне Кореје, док је бронзана медаља припала домаћину турнира Луксембургу.

На такмичење се након 26 година паузе вртила селекција Хонгконга.

Учесници

Турнир 
Сатница је по локалном времену (УТЦ+2)

Статистике и награде 
Најбољи играчи по мишљењу организационог одбора:
 Најбољи голман:  Хо Кинг Чи Кинг
 Најбољи одбрамбени играч:  Клемент Волтенер
 најбољи нападач:  Алексеј Јотов
Извор: -{IIHF.com}-

Најефикаснији стрелци 
List shows the top skaters sorted by points, then goals.

''УТ = број одиграних утакмица; ГОЛ = постигнутих голова; АС = број асистенција; Бод = Укупно бодова; ПЕН =  трајање свих искључења у минутима
Извор: -{IIHF.com}-

Статистике голмана 
Најбољих пет голмана на основу успешности одбрана, наступали најмање током 40% укупних минута екипе:

ВНЛ = времена на леду (у минутама и секундама); УШ = укупно шутева ка голу; ПГ = примљених голова; ПГП = број примљених голова у просеку по утакмици; %О = проценат одбрана; СО = -{Shutout}-
Source: IIHF.com

Види још 
 Светско првенство у хокеју на леду
 Светско првенство у хокеју на леду 2014.
 Светско првенство у хокеју на леду 2014 — Дивизија I
 Светско првенство у хокеју на леду 2014 — Дивизија II
 Хокеј на леду

Референце

Спољашње везе 

 Службена веб презентација

Светска првенства у хокеју на леду
Спорт у Луксембургу
Хокеј на леду у 2014.